Ecosse peut faire référence à : 
 L'Écosse,une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni.
 Ecosse, une marque de motocyclette américaine fondée en 2001.
 La Nouvelle-Écosse, une province du Canada.
 , constructeur automobile anglais.